Corrie bezeichnet:

Ortschaften in Schottland:
 Corrie (Dumfries and Galloway)
 Corrie (North Ayrshire)

Personen:
 Corrie Schimmel (* 1939), niederländische Schwimmerin
 Corrie ten Boom (1892–1983), niederländische Christin und Judenretterin
 Edward Corrie (* 1988), britischer Tennisspieler
 Rachel Corrie (1979–2003), US-amerikanische Aktivistin der International Solidarity Movement

Corrie ist ferner

 Corrie (Kurzgeschichte), ein Werk von Alice Munro von 2010 bzw. 2012
 in Cumbria die Bezeichnung für die Talform Kar

Siehe auch:
 Cory
 Corry
 Avalanche Corrie